

Osoby 
 Guglielmo Marconi (1874-1937) – włoski fizyk i konstruktor
 Marconi – rodzina polsko-włoskich architektów, malarzy i rzeźbiarzy:
 Leandro Marconi (1763-1837) – włoski architekt i malarz
 Henryk Marconi (1792-1863) – polski architekt pochodzenia włoskiego, syn Leandra, od 1822 w Polsce
 Ferrante Marconi (1798-1868) – rzeźbiarz pochodzenia włoskiego, syn Leandra, od 1828 w Polsce
 Karol Marconi (1826-64) – malarz, syn Henryka
 Leandro Marconi (1834-1919) – architekt, syn Henryka
 Leonard Marconi (1836-1899) – rzeźbiarz, syn Ferrante
 Władysław Marconi (1848-1915) – architekt, konserwator, syn Henryka
 Bohdan Marconi (1894-1975) – konserwator dzieł sztuki, syn Władysława
 Henryk Jerzy Marconi (1927-2011) – architekt, syn Bohdana

Stacje metra 
 Marconi – stacja metra w Rzymie
 Marconi – stacja metra w Turynie

Inne 
 Marconi Company – brytyjskie przedsiębiorstwo radiotechniczne